Империя мёртвых:

 Империя мёртвых (серия комиксов)
 Shisha no Teikoku